Miejscowości w Nepalu:
 Sisahaniya (Bara)
 Sisahaniya (Dang Deokhuri)